Il doppio del Qatar Ladies Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Květa Peschke e Rennae Stubbs aveva vinto il titolo del 2008. Stubbs si è ritirata dall'attività agonistica 2 settimane prima del torneo.

Peschke ha giocato con Katarina Srebotnik e ha battuto in finale Liezel Huber e Nadia Petrova 7–5, 6–7(2), [10–8].

Teste di serie 

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (campionesse)
  Liezel Huber /  Nadia Petrova (finale)

 Chan Yung-jan /  Zheng Jie (semifinali) 
 Nuria Llagostera Vives /  Anastasija Rodionova (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Qatar Ladies Open 2011